Правдинск:

 Правдинск — город в России, административный центр Правдинского района Калининградской области.
 Правдинск — микрорайон города Балахна, бывший пгт в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Правдинск — военный аэродром недалеко от города Балахна.